La famille Pescatore est une importante famille d'industriels du Luxembourg.

Parmi les personnes portant ce patronyme :
 Enrico Pescatore, pirate et comte de Malte au 
 Gabriele Pescatore (1916), conseiller d'État

Les personnalités suivantes appartiennent à la famille luxembourgeoise :
 Antoine Pescatore, homme politique (député et ministre) et industriel luxembourgeois
 Jean-Pierre Pescatore (1793-1855), philanthrope et homme d'affaires d'origine luxembourgeoise

Voir aussi 
 Pescatore 'e Pusilleco, film de Giorgio Capitani de 1953
 , un restaurant en Italie

Notes et références